Моты́га:
 Мотыга — ручной сельскохозяйственный инструмент для обработки земли.
 Мотыга — разновидность парусного судна для прибрежного плавания по акватории Чёрного и Азовского морей.
 Мотыга — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Республики Беларусь.

Примечания